IAPS:

  (от )
  (от )
 Международная ассоциация пастельных обществ (от )